Васи́лий Русла́нович Краве́ц (; 20 августа 1997; Львов, Украина) — украинский футболист, защитник клуба «Ворскла»

Биография 
Воспитанник львовских «Карпат», за команду которых играл в ДЮФЛ. Первый тренер — Василий Леськив. В юношескую (до 19 лет) команды львовян был зачислен после триумфального сезона 2013/14, в котором команда Игора Йовичевича завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата Украины. После этого успеха Йовичевич сменил Александра Севидова на посту главного тренера команды Премьер-лиги. С его приходом в «Карпатах» появилось много молодёжи.

Кравец начал сезон 2014/15 в «Карпатах» U-19, где до конца 2014 года провёл 11 матчей и забил 2 гола, став одним из лидеров юниорской команды. Во время зимнего перерыва в чемпионате был приглашён на турецкие сборы с основным составом. После возобновления чемпионата защитник стал игроком молодёжной команды, а уже 10 мая 2015 года в игре против одесского «Черноморца» дебютировал в Премьер-лиге, заменив на 88 минуте матча Дениса Кожанова. Кравец впервые сыграл в Премьер-лиге в возрасте 17 лет 263 дня, став одним из самых молодых дебютантов сезона. Проведя через неделю второй матч в высшем дивизионе, защитник на оставшиеся матчи сезона вернулся в «Карпаты» U-19, которым удалось отстоять свои бронзовые медали.

Летом 2015 года вновь отправился на сборы с первой командой.

В январе 2017 клуб испанской Сегунды «Луго» договорился с «Карпатами» о полугодовой аренде Василия с правом выкупа. В январе 2019 года, игрока за более чем 2 млн евро, выкупил «Леганес».

Вне футбола 
Кроме футбола занимался боксом. После совместного спарринга бывший профессиональный боксёр в первом среднем весе Роман Джуман отмечал его координацию и неплохой «жёсткий» удар.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Ворскла»